Guermonprez ist der Name folgender Personen:

 Paul Guermonprez (1908–1944), niederländischer Fotograf und Widerstandskämpfer
 Trude Guermonprez (1910–1976),  deutsch-US-amerikanische Künstlerin